Villa Torrigiani (Capannori)
Villa Torrigiani di Papiano (Lamporecchio)
Villa Torrigiani (Sesto Fiorentino)
Villa Torrigiani (Scandicci)
Villa Torrigiani di Valdigelata (Vico d'Elsa)
Villa Torrigiani (Barberino Val d'Elsa)